Onderdistrict in Indonesië
 Badegan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Badegan (Badegan), een plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Badegan (Margorejo), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java